Linder kan som auktorsförkortning betyda:

 David Hunt Linder
 Hans Peter Linder

Robotskapade auktorsförkortningar